Halder ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Halder (1928–2020), deutscher Philosoph
 Andreas Matthias Halder (* 1965), deutscher Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
 Anton Halder (General) (1780–1854), bayerischer Generalmajor
 Anton von Halder (1845–1925), deutscher Verwaltungsjurist 
 Arnold Halder (1812–1888), Schweizer Kaufmann, Heimat- und Lieddichter
 Baby Halder (* 1973), indische Schriftstellerin
 Franz Halder (1884–1972), deutscher Wehrmachtsgeneral
 Gebhard Halder (* 1942), österreichischer Landespolitiker (Vorarlberg, ÖVP)
 Greg Halder (* 1955), kanadischer Tennisspieler
 Jakob Halder (1923–1995), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Korbinian Halder (1817–1888), bayerischer Generalmajor 
 Maximilian Halder (1853–1912), bayerischer Generalmajor und Kommandant der Festung Germersheim
 Michelle Halder (* 1999), deutsche Automobilrennfahrerin
 Nold Halder (1899–1967), Schweizer Lehrer, Bibliothekar und Archivar
 Pronay Halder (* 1993), indischer Fußballspieler
 Stefan R. Halder, deutscher Dirigent und Pädagoge
 Veronika Halder (* 1980), österreichische Rennrodlerin
 Wally Halder (1925–1994), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Willi Halder (* 1958), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (B' 90/Grüne, Baden-Württemberg)
 Winfrid Halder (* 1962), deutscher Historiker

Halder bezeichnet einen Ort:
 Halder (Niederlande), Weiler der Gemeinde Sint-Michielsgestel, Provinz Nordbrabant, Niederlande